Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier II, se dispute du 2 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Halard, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Halard et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Tokyo
Sport au Japon en 2000
Tennis en octobre 2000